Дже́ральд Ю́джин (Джерри) Сло́ун (; ) — американский баскетболист и тренер, который стал наиболее известен как главный тренер клуба НБА «Юта Джаз» (1988—2011). Член Зала славы баскетбола с 2009 года.

Спортивная карьера 
Он является одним из самых успешных баскетбольных тренеров. Его рекорд побед-поражений на конец сезона 2008/09 — 1137—751. 11 декабря 2006 года Слоун одержал тысячную победу в своей тренерской карьере в матче с «Даллас Маверикс» со счётом 101:79, став пятым тренером в истории НБА, достигшим этого результата. Он является первым тренером НБА, который одержал 1000 побед, тренируя один клуб. Сезон 2010/11 был 23-м сезоном Слоуна на тренерском мостике «Юты Джаз». Слоун ни разу не становился тренером года НБА, но, несмотря на это, остаётся одним из самых уважаемых тренеров.

Наибольшего успеха как тренер Слоун достиг, выведя «Юту Джаз» в финал НБА в 1997 и 1998 годах. Под его руководством сформировалась одна из лучших комбинационных пар НБА:Джон Стоктон и Карл Мэлоун. Карл был на острие атаки, а Джон его ассистентом. Разыгрывая пик-н-ролльные комбинации, дуэт стал самой грозной атакующей силой НБА 90-х. Вместе они провели на площадке 1 412 игр регулярного сезона. Большинство передач Стоктона были записаны ему после точных бросков Мэлоуна.

10 февраля 2011 года Джерри Слоун оставил пост главного тренера из-за конфликта с главной звездой клуба Дероном Уильямсом, последнего затем обменяли в «Нью-Джерси Нетс» на 2 пика первого раунда драфта, игроков Деррика Фэйворса и Дэвина Харриса.

11 сентября 2009 года Слоун был включён в Зал славы баскетбола.

Слоун умер 22 мая 2020, причиной смерти стали осложнения, вызванные болезнью Паркинсона и деменцией.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Зала славы баскетбола

Баскетболисты США
Игроки «Балтимор Буллетс»
Игроки «Чикаго Буллз»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Чикаго Буллз»
Тренеры «Юта Джаз»
Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами
Члены Зала славы баскетбола
Выпускники Университета Эвансвилла
Умершие от деменции